Bob Kane (1915–1998) amerikai képregény-rajzoló
Bob Kahn (1938) amerikai feltaláló, a TCP protokoll feltalálója